Mit dem Namen Zeche Gabe Gottes gab es in Deutschland mehrere Bergwerke. Dies waren unter anderem:

 Zeche Gabe Gottes (Essen) in Essen-Kupferdreh
 Zeche Gabe Gottes (Sprockhövel) in Sprockhövel-Haßlinghausen
 Zeche Hülfe Gottes in Bochum-Weitmar, diese Zeche wurde irrtümlich auch als Zeche Gabe Gottes bezeichnet
 Zeche Huf I in Essen-Kupferdreh, wurde auch Zeche Gabe Gottes genannt
 Blei- und Zinkbergwerk Grube Gottesgabe IV in Olsberg-Wulmeringhausen

Siehe auch

 Zeche Wodan, diese Zeche war in Hattingen-Bredenscheid zuerst unter dem Namen Zeche Gottesgabe in Betrieb